Distretto di Reg – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia dell'Helmand
Distretto di Reg – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia di Kandahar